Werner Spitteler ist der Name folgender Personen:

* Werner Spitteler (Germanist) (1921–2010), Schweizer Germanist 
 Werner Spitteler (Politiker) (1940–2019), Schweizer Politiker (SVP)